Herina – wieś w Rumunii
 Herina – rodzaj muchówek

Przypisy